OFC-mästerskapet i futsal 2004 var det fjärde oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Australien där sex länder deltog. Turneringen vanns av Australien före Nya Zeeland och Vanuatu.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

2004
Futsal i Australien
Futsalåret 2004
2004 i Australien
Internationella sportevenemang i Australien